Il singolare del torneo di tennis Cyclus Open de Tenis 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Junqueira che ha battuto in finale Gorka Fraile 3-6, 6-1, 7-63.

Teste di serie 

 Sergio Roitman (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Júlio Silva (secondo turno)
 André Sá (primo turno)

 Nicolas Devilder (semifinali)
 Santiago González (quarti di finale)
 Gorka Fraile (finale)
 Diego Hartfield (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cyclus Open de Tenis 2006